Красная книга Литвы () — аннотированный список видов, являющихся редкими или угрожаемыми на территории Литвы, а также юридический документ. Содержит сведения о статусе сохранности видов и методах их защиты.

Первая Красная книга Литвы появилась в 1976 году и включала в себя 41 вид животных и 30 видов высших растений. Она была опубликована в 1981 году с выпуском в 1986 году дополнительного тиража. Второе издание вышло уже в независимой Литовской Республике в 1992 году — в нём был описан 501 вид растений, животных и грибов.

Очередной список видов был подготовлен в 2003 году специальной комиссией под руководством директора Института экологии Вильнюсского университета Мечислова Жалакявичюса. Он включал 815 видов, среди которых — 23 вида млекопитающих, 75 видов птиц, 128 видов насекомых, 224 вида сосудистых растений, 199 видов грибов и лишайников. Были введены категории для исчезнувших и восстановленных видов.

Последнее на 2016 год издание было представлено 19 июня 2007 года в Вяркяйском дворце . Иллюстрированная книга с почти восемью сотнями страниц была подготовлена коллективом из 57 учёных и натуралистов, работавших под эгидой Министерства охраны окружающей среды Литвы. В книгу вошли 766 видов, в числе которых 23 вида млекопитающих, 80 видов птиц, 123 вида насекомых, 220 видов цветковых растений, 93 вида мхов, 112 видов грибов, 63 вида лишайников и т. д.

Список видов, входящих в Красную книгу Литвы

Легенда 
Категории:
 0(Ex) — исчезнувшие и вероятно исчезнувшие виды.
 1(E) — виды, находящиеся под угрозой исчезновения.
 2(V) — уязвимые виды.
 3(R) — редкие виды.
 4(I) — виды с неопределённым статусом.
 5(Rs) — виды, численность которых восстанавливается или восстановилась.

Животные

Млекопитающие 
0(Ex)
 Европейская норка — Mustela lutreola L.
 Бурый медведь — Ursus arctos L.
 Садовая соня — Eliomys quercinus L.

1(E)
 Длинномордый тюлень — Halichoerus grypus Fabricius
 Обыкновенная рысь — Lynx lynx L.

2(V)
 Соня-полчок — Glis glis L.
 Прудовая ночница — Myotis dasycneme Boie
 Европейская широкоушка — Barbastella barbastellus Schreber

3(R)
 Малая вечерница — Nyctalus leisleri Kuhl
 Двухцветный кожан — Vespertilio murinus L.
 Ночница Брандта — Myotis brandti Eversman
 Ночница Наттерера — Myotis nattereri Kuhl
 Лесная соня — Dryomys nitedula Pallas
 Заяц-беляк — Lepus timidus L.

4(I)
 Нетопырь-карлик — Pipistrellus pipistrellus Schreber
 Бурый ушан — Plecotus auritus L.
 Северный кожанок — Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius
 Лесная мышовка — Sicista betulina Pallas
 Горностай — Mustela erminea L.

5(Rs)
 Поздний кожан — Eptesicus serotinus Schreber
 Рыжая вечерница — Nyctalus noctula Schreber
 Выдра — Lutra lutra L.
 Зубр — Bison bonasus L.

Птицы 

0(Ex)
 Змееяд — Circaetus gallicus Gm
 Белая куропатка — Lagopus lagopus L.
 Хохлатый жаворонок — Galerida cristata L.

1(E)
 Чернозобая гагара — Gavia arctica L.
 Красношейная поганка — Podiceps auritus L.
 Шилохвость — Anas acuta L.
 Белоглазый нырок — Aythya nyroca Gul.
 Красный коршун — Milvus milvus L.
 Большой подорлик — Aquila clanga Pall.
 Беркут — Aquila chrysaetos L.
 Дербник — Falco columbarius L.
 Сапсан — Falco peregrinus Tunst.
 Чернозобик — Calidris alpina L.
 Дупель — Gallinago media Lath.
 Филин — Bubo bubo L.
 Сизоворонка — Coracias garrulus L.

2(V)
 Чёрный аист — Ciconia nigra L.
 Пеганка — Tadorna tadorna L.
 Серая утка — Anas strepera L.
 Сибирская гага — Polysticta stelleri Pall.
 Чёрный коршун — Milvus migrans Bodd.
 Луговой лунь — Circus pygargus L.
 Скопа — Pandion haliaetus L.
 Обыкновенная пустельга — Falco tinnunculus L.
 Глухарь — Tetrao urogallus L.
 Шилоклювка — Recurvirostra avosetta L.
 Золотистая ржанка — Pluvialis apricaria L.
 Турухтан — Philomachus pugnax L.
 Большой веретенник — Limosa limosa L.
 Большой кроншнеп — Numenius arquata L.
 Травник (птица) — Tringa totanus L.
 Фифи — Tringa glareola L.
 Малая крачка — Sterna albifrons Pall.
 Болотная сова — Asio flammeus Pontopp.
 Трёхпалый дятел — Picoides tridactylus L.
 Вертлявая камышовка — Acrocephalus paludicola Vieill.

3(R)
 Серощёкая поганка — Podiceps grisegena Bodd
 Черношейная поганка — Podiceps nigricollis C. L. Brehm
 Большая выпь — Botaurus stellaris L.
 Лебедь-кликун — Cygnus cygnus L.
 Широконоска — Anas clypeata L.
 Осоед — Pernis apivorus L.
 Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla L.
 Ястреб-тетеревятник — Accipiter gentilis L.
 Малый подорлик — Aquila pomarina C. L. Brehm
 Чеглок — Falco subbuteo L.
 Тетерев-косач — Tetrao tetrix L.
 Обыкновенный перепел — Coturnix coturnix L.
 Погоныш — Porzana porzana L.
 Малый погоныш — Porzana parva Scop.
 Кулик-сорока — Haematopus ostralegus L.
 Галстучник — Charadrius hiaticula L.
 Малая чайка — Larus minutus Pall.
 Белощёкая болотная крачка — Chlidonias hybridus Pallas
 Чёрная болотная крачка — Chlidonias niger L.
 Клинтух — Columba oenas L.
 Воробьиный сыч — Glaucidium passerinum L.
 Длиннохвостая неясыть — Strix uralensis Pall.
 Мохноногий сыч — Aegolius funereus L.
 Обыкновенный зимородок — Alcedo atthis L.
 Удод — Upupa epops L.
 Седой дятел — Picus canus Gmel.
 Зелёный дятел — Picus viridis L.
 Белоспинный дятел — Dendrocopos leucotos Bechst.
 Полевой конёк — Anthus campestris L.
 Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola Pall.
 Усатая синица — Panurus biarmicus L.

4(I)
 Малая выпь — Ixobrychus minutus L.
 Большая белая цапля — Egretta alba L.
 Средний крохаль — Mergus serrator L.
 Обыкновенная сипуха — Tyto alba Scop.
 Домовый сыч — Athene noctua Scop.
 Варакушка — Luscinia svecica L.
 Садовая овсянка — Emberiza hortulana L.
 Просянка — Miliaria calandra L.

5(Rs)
 Серый гусь — Anser anser L.
 Большой крохаль — Mergus merganser L.
 Коростель — Crex crex L.
 Серый журавль — Grus grus L.
 Серый сорокопут — Lanius excubitor L.

Рептилии 
1(E)
 Европейская болотная черепаха — Emys orbicularis L.
 Обыкновенная медянка — Coronella austriaca L.

Амфибии 
3(R)
 Обыкновенная квакша — Hyla arborea L.

4(I)
 Гребенчатый тритон — Triturus cristatus Laur.
 Зелёная жаба — Bufo viridis Laur.

5(Rs)
 Краснобрюхая жерлянка — Bombina bombina L.
 Камышовая жаба — Bufo calamita Laur.

Рыбы 
0(Ex)
 Атлантический осётр — Acipenser sturio L.
 Синец — Abramis ballerus L.

1(E)
 Морская минога — Petromyzon marinus L.

3(R)
 Обыкновенный подуст — Chondrostoma nasus L.

4(I)
 Обыкновенный сиг (подвид) — Coregonus lavaretus holsatus Thienemann
 Обыкновенный вьюн — Misgurnus fossilis L.
 Озёрный гольян — Phoxinus percnurus (Pallas)

5(Rs)
 Сёмга — Salmo salar L.

Моллюски 
1(E)
 Лесной слизень — Arion ater L.

3(R)
  Jeff.
  Lindh.
  Dupuy
 Толстая перловица — Unio crassus Rtz.

Пауки 
3(R)
 Охотник полосатый — Dolomedes plantarius Cl.
 Эрезус чёрный — Eresus cinnaberinus Oliv.

Насекомые 

0(Ex)
 Красотел пахучий — Calosoma sycophanta L.
 Жук-олень — Lucanus cervus L.
 Большой дубовый усач — Cerambyx cerdo L.
 Люцина — Hamearis lucina L.
  D. & S.
  D. & S.
 Медведица геба — Arctia festiva Hfn.
 Медведица деревенская — Arctia villica L.
 Пчела-плотник — Xylocopa valga Gerst.

1(E)
 Червонец Гелла — Lycaena helle D. & S.
 Голубянка алькон — Maculinea alcon D. & S.
 Сатир железный — Hipparchia statilinus Hfn.
 Andrena rugulosa Stoeckhert.

2(V)
 Стрелка стройная — Coenagrion johanssoni Wallengren
  — Aeshna crenata Hagen
 Дедка желтоногий — Gomphus flavipes Charp.
 Плутающая жужелица — Carabus intricatus L.
 Отшельник обыкновенный — Osmoderma eremita Scop.
 Бронзовка мраморная — Liocola marmorata F.
 Cucujus cinnaberinus Scop.
 Cucujus haematodes Erich.
 Усач-плотник — Ergates faber L.
  — Zygaena loti D. & S.
 Голубянка арион — Maculinea arion L.
 Перламутровка фригга — Boloria frigga Thnbg.
 Перламутровка геката — Brenthis hecate D. & S.
  Ill.

3(R)
 Nehalennia speciosa Charp.
 Aeshna viridis Eversm.
 Кордулегастер кольчатый — Cordulegaster boltonii Don.
 Стрекоза белолобая — Leucorrhinia albifrons Burm.
 Leucorrhinia caudalis Charp.
 Sphingonotus caerulans L.
 Кобылка бескрылая пешая — Podisma pedestris L.
 Цикада горная — Cicadetta montana Scop.
 Скакун приморский — Cicindela maritima Dej.
 Красотел бронзовый — Calosoma inquisitor L.
 Жужелица шагреневая — Carabus coriaceus L.
 Жужелица блестящая — Carabus nitens L.
 Agonum ericeti Panz.
 Четырёхпятнистый мертвоед — Dendroxena quadripunctata L.
 Берёзовый рогачик — Ceruchus chrysomelinus Hoch.
 Хрущ мраморный — Polyphylla fullo L.
 Gnorimus variabilis L.
 Щелкун пурпурный — Anostirus purpureus Poda
 Peltis grossa L.
 Boros schneideri Panz.
 Усач-кожевник — Prionus coriarius L.
 Zygaena angelicae Och.
 Zygaena ephialtes L.
 Synanthedon conopiformis Esp.
 Synanthedon mesiaeformis H.-S.
 Synanthedon vespiformis L.
 Толстоголовка тагес — Erynnis tages L.
 Толстоголовка зубчатая — Pyrgus serratulae Ramb.
 Толстоголовка палемон — Carterocephalus palaemon Pall.
 Мнемозина (бабочка) — Parnassius mnemosyne L.
 Червонец непарный — Lycaena dispar Hw.
 Голубянка алексис — Glaucopsyche alexis Poda
 Голубянка точечная — Maculinea teleius Bergstr.
 Голубянка большая — Polyommatus dorylas D. & S.
 Перламутровка малинная — Brenthis daphne D. & S.
 Шашечница Авриния — Euphydryas aurinia Rtt.
 Шашечница матурна — Euphydryas maturna L.
 Шашечница Аврелия — Melitaea aurelia Nick.
 Шашечница диамина — Melitaea diamina Lang.
 Сенница туллия — Coenonympha tullia Müll.
 Бархатница ютта — Oeneis jutta Hbn.
 Macaria carbonaria Cl.
 Aspitates gilvaria D. & S.
 Epirrhoe tartuensis Moels
 Baptria tibiale Esp.
 Eupithecia thalictrata Püng.
 Cucullia balsamitae Bsd.
 Dicycla oo L.
 Mesoligia literosa Hw.
 Agrotis ripae Hb.
 Медведица буро-жёлтая — Hyphoraia aulica L.
 Бембекс носатый — Bembix rostrata L.
 Сколия волосатая — Scolia hirta Schrank
 Podalonia luffii Saund.
 Colletes caspicus Morawitz
 Andrena nasuta Giraud
 Andrena curvungula Thomson
 Andrena suerinensis Friese
 Dasypoda argentata Panz.
 Lasioglossum prasinum Smith
 Tetralonia malvae Rossi
 Bombus pomorum Panz.
 Необыкновенный шмель — Bombus confusus Schenck

4(I)
 Eurylophella karelica Tiens.
 Capnopsis schilleri Rostock
 Neoephemera maxima Joly
 Ischnura pumilio Charp.
 Anax parthenope Selys
 Дедка рогатый — Ophiogomphus cecilia Fourc.
 Leucorrhinia pectoralis Charp.
 Sympetrum pedemontanum Allioni
 Прибрежная уховёртка — Labidura riparia Pall.
 Широкий плавунец — Dytiscus latissimus L.
 Graphoderus bilineatus De Geer
 Златка пожарная — Melanophila acuminata De Geer
 Златка липовая — Ovalisia rutilans F.
 Stenagostus rufus De Geer
 Xestobium rufovillosum De Geer
 Ostoma ferruginea L.
 Uloma culinaris L.
 Короткокрыл большой — Necydalis major L.
 Cassida margaritacea Schall
 Philopotamus montanus Don.
 Ручейник бабочковидный — Semblis phalaenoides L.
 Бражник прозерпина — Proserpinus proserpina Pall.
 Махаон — Papilio machaon L.
 Голубянка эвмед — Aricia eumedon Esp.
 Голубянка коридон — Polyommatus coridon Poda
 Краеглазка ахина — Lopinga achine Scop.
 Сенница геро — Coenonympha hero L.
 Chariaspilates formosaria Eversm.
 Phibalapteryx virgata Hfn.
 Thaumethopoea pinivora Tr.
 Металловидка кровохлёбковая — Diachrysia zosimi Hb.
 Ipimorpha contusa Frr.
 Tyria jacobaeae L.

Ракообразные 
0(Ex)
 Монопорея родственная — Monoporeia affinis Lindstrom

2(V)
 Щитень летний — Triops cancriformis L.
 Мизида реликтовая — Mysis relicta Loven.

4(I)
 Бокоплав Палласа — Pallasiola quadrispinosa (G. O. Sars)

Пиявки 
5(Rs)
 Медицинская пиявка — Hirudo medicinalis L.

Растения

Плауновидные 
1(E)
 Полушник озёрный — Isoetes lacustris L.

2(V)
 Плаунок заливаемый — Lycopodiella inundata (L.) Holub

5(Rs)
 Баранец обыкновенный — Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martius

Хвощевидные 
3(R)
 Хвощ большой — Equisetum telmateia Ehrh.

Папоротники 
1(E)
 Костенец волосовидный — Asplenium trichomanes L.
 Miškinis spyglainis — Polystichum aculeatum (L.) Roth.
 Гроздовник ромашколистный — Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch.
 Гроздовник простой — Botrychium simplex E. Hitch.
 Гроздовник виргинский — Botrychium virginianum (L.) Sw.

3(R)
 Гроздовник многораздельный — Botrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

4(I)
 Костенец постенный — Asplenium ruta — muraria L.
 Костенец зелёный — Asplenium viride Huds.

Хвойные 
0(Ex)
 Тис ягодный — Taxus baccata L.

Цветковые растения 

0(Ex)
 Dirvinė nariuotė — Polycnemum arvense L.
 Зверобой распростёртый — Hypericum humifusum L.
 Княженика обыкновенная — Rubus arcticus L.
 Dirvinė mažuolė — Aphanes arvensis L.
 Рогульник плавающий — Trapa natans L.
 Volfgango putokšlė — Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb.
 Мытник Кауфмана — Pedicularis kaufmannii Pinzger
 Кальдезия белозоролистная — Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
 Tankialapė grenlandija — Groenlandia densa (L.) Fourr.
 Lobelio čemerys — Veratrum lobelianum Bernh.
 Шпажник болотный — Gladiolus palustris Gaudin
 Gelsvasis saidrenis — Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb.

1(E)
 Trilapė bligna — Isopyrum thalictroides L.
 Гвоздика армериевидная — Dianthus armeria L.
 Гвоздика пышная — Dianthus superbus L.
 Берёза карликовая — Betula nana L.
 Эрика четырёхмерная — Erica tetralix L.
 Глаукс — Glaux maritima L.
 Фиалка персиколистная — Viola persicifolia Schreb.
 Gulsčiasis karklas — Salix repens L.
 Pūslėtoji aldrūnė — Aldrovanda vesiculosa L.
 Росянка промежуточная — Drosera intermedia Hayne
 Уруть очерёдноцветковая — Myriophyllum alterniflorum DC.
 Pelkinė raistenė — Hydrocotyle vulgaris L.
 Синеголовник приморский — Eryngium maritimum L.
 Плющ обыкновенный — Hedera helix L.
 Pelkinis ratenas — Succisella inflexa (Kluk) Beck
 Trižiedis lipikas — Galium triflorum Michx.
 Горечавка лёгочная — Gentiana pneumonanthe L.
 Pelkinė gencijonėlė — Gentianella uliginosa (Willd.) Börner
 Pajūrinė širdažolė — Centaurium littorale (Turner ex Sm.) Gillmour
 Болотноцветник щитолистный — Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze
 Karališkoji glindė — Pedicularis sceptrum — carolinum L.
 Мытник лесной — Pedicularis sylvatica L.
 Авран лекарственный — Gratiola officinalis L.
 Дубровник чесночный — Teucrium scordium L.
 Кадило (растение) — Melittis melissophyllum L.
 Miškinė žiomenė — Dracocephalum ruyschiana L.
 Лобелия Дортмана — Lobelia dortmanna L.
 Trispalvis astras — Aster tripolium L.
 Gelsvasis pūkelis — Gnaphalium luteoalbum L.
 Paprastoji muskrėslė — Pulicaria vulgaris Gaertn.
 Наяда гибкая — Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt
 Наяда малая — Najas minor All.
 Siūlinė plūdė — Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl.
 Taurinė pudmė — Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
 Надбородник безлистный — Epipogium aphyllum Sw.
 Пыльцеголовник длиннолистный — Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
 Пыльцеголовник красный — Cephalanthera rubra (L.) Rich.
 Пальчатокоренник майский — Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.
 Raiboji gegūnė — Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
 Неотинея обожжённая — Neotinea ustulata L.
 Бровник одноклубневый — Herminium monorchis (L.) R. Br.
 Офрис насекомоносная — Ophrys insectifera L.
 Кокушник ароматнейший — Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
 Miškinė plikaplaiskė — Neottianthe cuculata (L.) Schltr.
 Ситник Жерара — Juncus gerardii Loisel.
 Pelkinis vikšris — Juncus stygius L.
 Осока Дэвелла — Carex davalliana Sm.
 Осока магелланская — Carex magellanica Lam.
 Rusvasis vikšrenis — Schoenus ferrugineus L.
 Stačioji dirsuolė — Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
 Europinis miežvienis — Hordelymus europaeus (L.) Harz

2(V)
 Прострел раскрытый — Pulsatilla patens (L.) Mill.
 Rėpliojantysis vėdrynas — Ranunculus reptans L.
 Хохлатка полая — Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte
 Гвоздика песчаная — Dianthus arenarius L.
 Žalsvoji naktižiedė — Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
 Куколь обыкновенный — Agrostemma githago L.
 Siauralapė smiltė — Arenaria saxatilis L.
 Smiltyninė druskė — Salsola kali L.
 Берёза низкая — Betula humilis Schrank
 Mažoji šimtūnė — Centunculus minimus L.
 Первоцвет мучнистый — Primula farinosa L.
 Ива лопарская — Salix lapponum L.
 Smiltyninis laibenis — Alyssum gmelinii Jord.
 Камнеломка болотная — Saxifraga hirculus L.
 Тёрн — Prunus spinosa L.
 Smulkioji seradėlė — Ornithopus perpusillus L.
 Ленец бесприцветничковый — Thesium ebracteatum Hayne
 Melsvasis linlapis — Thesium linophyllon L.
 Жабрица однолетняя — Seseli annuum L.
 Горечавка крестовидная — Gentiana cruciata L.
 Горечавочка горьковатая — Gentianella amarella (L.) Börner
 Синюха голубая — Polemonium caeruleum L.
 Baltijinė linažolė — Linaria loeselii Schweigg.
 Didžioji džioveklė — Orobanche elatior Sutton
 Жирянка обыкновенная — Pinguicula vulgaris L.
 Черноголовка крупноцветковая — Prunella grandiflora (L.) Scholler
 Шлемник копьелистный — Scutellaria hastifolia L.
 Живучка пирамидальная — Ajuga pyramidalis L.
 Колокольчик болонский — Campanula bononiensis L.
 Бодяк разнолистный — Cirsium heterophyllum (L.) Hill
 Арника горная — Arnica montana L.
 Василёк фригийский — Centaurea phrygia L.
 Driskioji kiaulpienė — Taraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk.
 Švedinė kiaulpienė — Taraxacum suecicum G. E. Haglund
 Гидрилла мутовчатая — Hydrilla verticillata (L. f.) Royle
 Триостренник приморский — Triglochin maritimum L.
 Наяда морская — Najas marina L.
 Шпажник черепитчатый — Gladiolus imbricatus L.
 Ирис сибирский — Iris sibirica L.
 Лук виноградничный — Allium vineale L.
 Тайник сердцевидный — Listera cordata (L.) R. Br.
 Мякотница однолистная — Malaxis monophyllos (L.) Sw.
 Пальчатокоренник пятнистый — Dactylorhiza maculata (L.) Soó
 Пальчатокоренник Траунштейнера — Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó
 Ятрышник дремлик — Orchis morio L.
 Ятрышник шлемоносный — Orchis militaris L.
 Ятрышник мужской — Orchis mascula (L.) L.
 Ладьян трёхнадрезный — Corallorhiza trifida Ch.
 Башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L.
 Pelkinė laksva — Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
 Пололепестник — Coeloglossum viride (L.) Hartm.
 Pievinis plauretis — Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
 Лосняк Лёзеля — Liparis loeselii (L.) Rich.
 Дремлик тёмно-красный — Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
 Kupstinė kūlingė — Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm.
 Меч-трава обыкновенная — Cladium mariscus (L.) Pohl
 Очеретник бурый — Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton
 Lieknasis švylys — Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth
 Gauruotoji viksva — Carex tomentosa L.
 Miškinė dirsuolė — Bromopsis benekenii (Lange) Holub
 Melsvasis mėlitas — Sesleria caerulea (L.) Ard.
 Lietuvinė monažolė — Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
 Sibirinė visgė — Trisetum sibiricum Rupr.

3(R)
 Кубышка малая — Nuphar pumila (Timm) DC.
 Роголистник полупогружённый — Ceratophyllum submersum L.
 Tarpinis rūtenis — Corydalis intermedia (L.) Mérat
 Smulkiažiedė glažutė — Cerastium brachypetalum N. H. F. Desp. ex Pers.
 Borbašo gvazdikas — Dianthus borbasii Vandas
 Дуб скальный — Quercus petraea L. ex Liebl.
 Восковница обыкновенная — Myrica gale L.
 Зверобой горный — Hypericum montanum L.
 Зверобой жестковолосый — Hypericum hirsutum L.
 Ива черничная — Salix myrtilloides L.
 Lanksčioji kartenė — Cardamine flexuosa With.
 Svogūninė kartenė — Cardamine bulbifera (L.) Crantz
 Жеруха обыкновенная — Nasturtium officinale W. T. Aiton
 Kvapioji dirvuolė — Agrimonia procera Wallr.
 Клевер красный — Trifolium rubens L.
 Клевер люпиновый — Trifolium lupinaster L.
 Geltonžiedis pelėžirnis — Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.
 Чина гороховидная — Lathyrus pisiformis L.
 Krūmelinis vikis — Vicia dumetorum L.
 Pavasarinis vikis — Vicia lathyroides L.
 Žirnialapis vikis — Vicia pisiformis L.
 Радиола льновидная — Radiola linoides Roth
 Blizgantysis snaputis — Geranium lucidum L.
 Астранция крупная — Astrantia major L.
 Prūsinis begalis — Laserpitium prutenicum L.
 Кадения сомнительная — Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.
 Plaukuotasis gurgždis — Chaerophyllum hirsutum L.
 Totorinė maludė — Conioselinum tataricum Hoffm.
 Balandinė žvaigždūnė — Scabiosa columbaria L.
 Pavasarinė kimbara — Cruciata glabra (L.) Ehrend.
 Подмаренник мареновидный — Galium rubioides L.
 Жерардия — Sherardia arvensis L.
 Сверция многолетняя — Swertia perennis L.
 Воробейник лекарственный — Lithospermum officinale L.
 Siauralapė plautė — Pulmonaria angustifolia L.
 Вероника скромная — Veronica polita Fr.
 Вероника плющелистная — Veronica hederifolia L.
 Blyškioji džioveklė — Orobanche reticulata Wallr.
 Чистец прямой — Stachys recta L.
 Шалфей луговой — Salvia pratensis L.
 Rudeninė praujenė — Callitriche hermaphroditica L.
 Šiurkštusis katilėlis — Campanula cervicaria L.
 Gauruotoji žilė — Senecio congestus (R. Br.) DC.
 Šiurkščioji kudlė — Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.
 Gorskio pūtelis — Tragopogon gorskianus Rchb. f.
 Частуха ланцетная — Alisma lanceolatum With.
 Частуха злаковая — Alisma gramineum Lej.
 Meinshauzeno plūdė — Potamogeton ×meinshauzenii Juz.
 Pelkinė vandensargė — Zannichellia palustris L.
 Pievinė vištapienė — Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
 Лук угловатый — Allium angulosum L.
 Лук причесночный — Allium scorodoprasum L.
 Gelsvoji gegūnė — Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub
 Galvinis vikšris — Juncus capitatus Weigel
 Pajūrinis liūnmeldis — Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
 Šerinis meldelis — Isolepis setacea (L.) R. Br.
 Liūninė viksva — Carex heleonastes Ehrh.
 Осока Буксбаума — Carex buxbaumii Wahlenb.
 Осока расставленная — Carex distans L.
 Vakarinė viksva — Carex pseudobrizoides Clavaud
 Palaipinė viksva — Carex rhizina Blytt ex Lindblom
 Miškinis eraičinas — Festuca altissima All.
 Delavinio kelerija — Koeleria delavignei Czern. ex Domin
 Тростянка (растение) — Scolochloa festucacea (Willd.) Link
 Pievinė poavižė — Helictotrichon pratense (L.) Besser
 Ankstyvoji smilgenė — Aira praecox L.

4(I)
 Кувшинка белая — Nymphaea alba L.
 Монтия ключевая — Montia fontana L.
 Miškinė glažutė — Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.
 Lietuvinė naktižiedė — Silene lithuanica Zapał.
 Riestasėklė vandenė — Elatine hydropiper L.
 Проломник нитевидный — Androsace filiformis Retz.
 Мята длиннолистная — Mentha longifolia (L.) Huds.
 Aukštoji našlaitė — Viola elatior Fr.
 Liūninė našlaitė — Viola uliginosa Besser
 Рдест остролистный — Potamogeton acutifolius Link
 Пальчатокоренник Фукса — Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
 Любка зелёноцветная — Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
 Ežinė viksva — Carex muricata L.
 Laibastiebė viksva — Carex ligerica J. Gay
 Paprastoji bekmanija — Beckmannia eruciformis (L.) Host
 Smėlyninis eraičinas — Festuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch
 Miškinė monažolė — Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn.
 Лисохвост тростниковый — Alopecurus arundinaceus Poir.
 Miškinė šunažolė — Dactylis polygama Horv.

5(Rs)
 Лунник оживающий — Lunaria rediviva L.
 Pelkinė šindra — Peplis portula L.
 Plačialapis begalis — Laserpitium latifolium L.
 Miškinė varnalėša — Arctium nemorosum Lej.
 Черемша — Allium ursinum L.
 Пальчатокоренник длиннолистный — Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.
 Пальчатокоренник мясо-красный — Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
 Сыть бурая — Cyperus fuscus L.
 Мятлик расставленный — Poa remota Forselles

Водоросли

Красные водоросли 
1(E)
 Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh

Ламинарии 
4(I)
 Фукус пузырчатый — Fucus vesiculosus L.

Харовые водоросли 
1(E)
 Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.
 Tolypella prolifera (A. Braun) Leonh.

2(V)
 Нителла заострённая — Nitella mucronata (A. Braun) Miq.

3(R)
 Pilkšvasis maurabragis — Chara canescens Desv. et Loisel.
 Baltijinis maurabragis — Chara baltica (Fr.) Wahlst.
 Lizdiškasis dumblabragis — Tolypella nidifica (O. Müll.) Leonh.
 Blizgantysis menturdumblis — Nitella syncarpa (Thuill.) Chevall.

4(I)
 Šluotelinis maurabragis — Chara baueri A. Braun
 Lieknasis menturdumblis — Nitella gracilis (Sm.) C. Agardh
 Kurklinis menturdumblis — Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun

Мхи 

0(Ex)
 Tiesialapė bartramija — Bartramia ithyphylla Brid.

1(E)
 Rutės duoja — Leiocolea rutheana (Limpr.) Müll. Frib.
 Tįsioji frulanija — Frullania tamarisci (L.) Dumort.
 Lajelio žvynuotė — Pallavicinia lyelii (Hook.) Carruth.
 Belapis sėmainis — Buxbaumia viridis (Moug. Ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. et Nestl.
 Arnoldo skeltadantė — Fissidens arnoldii Ruthe
 Raukšlėtoji dvyndantė — Dicranum drummondii Müll. Hal.
 Žalioji dvyndantė — Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
 Vaiskioji uolenė — Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp
 Plunksninė švitrelė — Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr
 Šleicherio brija — Bryum schleicheri Schwaegr.
 Brandenburginė versmenė — Philonotis marchica (Hedw.) Brid.
 Lajelio šepšė — Orthotrichum lyellii Hook. et Taylor
 Mažoji nertvė — Fontinalis dalecarlica Bruch et Schimp.
 Karoklinė skliautenė — Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
 Smailiašakis tensmenis — Pterigynandrum filiforme Hedw.
 Ričardsono dygė — Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.
 Pataisinė drepanė — Drepanocladus lycopodioides (Schwaegr.) Warnst.
 Tundrinė liūnsamanė — Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske
 Šikšninė kerėža — Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

2(V)
 Pūkuotoji apuokė — Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.
 Lieknoji barzdenė — Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske
 Helerio pilelė — Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R. M. Schust.
 Kvapioji žemtaurė — Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees
 Plačialapė plikūnė — Porella platyphylla (L.) Pfeif.
 Paprastoji plojenė — Lejeunea cavifolia Lindb.
 Minkštasis kiminas — Sphagnum molle Sull.
 Plačialapis kiminas — Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.
 Vulfo kiminas — Sphagnum wulfianum Girg.
 Žvilgantysis kiminas — Sphagnum subnitens Russow et Warnst.
 Ilgalapė sukutė — Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
 Tribriaunė mezija — Meesia triquetra (Richter) Ångstr.
 Patisinė nertvė — Fontinalis hypnoides Hartm.
 Plunksninė pliusnė — Neckera pennata Hedw.
 Uolinė ežerė — Rhynchostegium murale (Hedw.) Bruch et Schimp.
 Paupinė bukasnapė — Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp.
 Rinčiuotoji bukasnapė — Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen
 Vingiastiebė dygė — Calliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.
 Žvilgančioji riestūnė — Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

3(R)
 Tridantė bazanija — Bazzania trilobata (L.) Gray
 Grandinėlinė cefalozija — Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.
 Barzdotoji barzdenė — Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske
 Įkirptoji tritomarija — Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske
 Šiaurinė merkija — Moerckia hibernica (Hook) Gott.
 Vingiuotoji rikardia — Riccardia chamaedryfolia (With) Grolle
 Siauralapė kemsa — Atrichum angustatum (Brid.) Bruch et Schimp.
 Mažasis zuikrugis — Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.
 Skiauterėtoji skeltadantė — Fissidens dubius P. Beauv.
 Ilgakaklė driušė — Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.
 Garbanotoji dvyndantė — Dicranum spurium Hedw.
 Plikoji trupsamanė — Dicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton
 Trapioji linkė — Tortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr.
 Laiboji peikštė — Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.
 Brijinė potija — Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
 Garbanotoji veisija — Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) Müll. Hal.
 Pūpsančioji žilutė — Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.
 Lieknoji teilorija — Tayloria tenuis (With.) Schimp.
 Funko brija — Bryum funckii Schwaegr.
 Melsvoji polija — Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
 Baumgartnerio pokrepis — Zygodon baumgartneri Malta
 Mažoji tujinutė — Thuidium minutulum (Hedw.) Bruch et Schimp.
 Vingialapė pažulnutė — Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.
 Šliaužiančioji rumbainė — Callicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum.
 Kreivoji drikša — Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske
 Riestasis ktenidis — Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

4(I)
 Pearsono lepidozija — Lepidozia pearsonii Spruce
 Alpinė skiautenė — Lophozia collaris (Nees) Dumort.
 Kunzės skiautenė — Lophozia kunzeana (Huebener) Evans
 Akytoji stieblapė — Fossombronia foveolata Lindb.
 Vondračeko stieblapė — Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort.
 Plūduriuojantysis sklenduonis — Ricciocarpos natans (L.) Corda
 Rausvoji ričija — Riccia canaliculata Hoffm.
 Hiubenerio ričija — Riccia huebeneriana Lindenb.
 Gražusis kiminas — Sphagnum pulchrum (Braithw.) Warnst.
 Tankusis kiminas — Sphagnum compactum Lam. et DC.
 Alavijinis zuikrugis — Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.
 Smulkioji skeltadantė — Fissidens exilis Hedw.
 Durpyninė dvyndantė — Dicranum leioneuron Kindb.
 Smailioji kuplė — Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp.
 Kalkinė didenė — Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
 Apskritalapė brija — Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) Bruch et Schimp.
 Netikroji gaurenė — Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop.
 Balkšvoji drėgva — Amblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch et Schimp.
 Ilgakotė mezija — Meesia longiseta Hedw.
 Pelkinė mezija — Meesia uliginosa Hedw.
 Velėninė versmenė — Philonotis caespitosa Jur.
 Bruožuotoji šepšė — Orthotrichum striatum Hedw.
 Garbanotoji pliusnė — Neckera crispa Hedw.
 Pelkinė auksotė — Campylium elodes (Lindb.) Kindb.
 Pievinė auksotė — Campylium protensum (Brid.) Kindb.
 Vislioji auksotė — Campylium polygamum (Schimp.) J. Lange et C. E. O. Jensen
 Liekninė bukasnapė — Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.
 Švelnioji purslainė — Hygrohypnum mole (Hedw.) Loeske

Грибы 

0(Ex)
 Kopinis mėšlagrybis — Coprinus dunarum Stoll.
 Ilgakotė mikrostoma — Microstoma protracta (Fr.) Kanouse
 Саркосома шаровидная — Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

1(E)
 Полубелый гриб — Boletus impolitus Fr.
 Боровик припудренный — Boletus pulverulentus Opat.
 Боровик коренящийся — Boletus radicans Pers.
 Трюфель белый — Choiromyces meandriformis Vittad
 Kimininis žemlielys — Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.
 Didysis kuokas — Gomphus clavatus (Pers.) Gray
 Auksaspalvis minkštenis — Hapalopilus salmonicolor (Berk. et M. A. Curtis) Pouzar
 Geltonžvynė guotė — Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.
 Kietoji guotė — Hygrophorus penarius Fr.
 Juosvoji guotenė — Hygrocybe ovina (Bull.) Kühner
 Kamštinis skylenis — Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill
 Nuosėdinė žvynabudėlė — Lepiota cortinarius J. E. Lange
 Juodažvynė žvynabudėlė — Lepiota hystrix F.H.Møller et J. E. Lange
 Rausvarudė žvynabudėlė — Lepiota fuscovinacea F.H.Møller et J. E. Lange
 Lelijinė žvynabudėlė — Lepiota lilacea Bres.
 Balsvoji žvynabudėlė — Lepiota subalba Kühner ex P. D. Orton
 Trispalvė meškabudė — Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff
 Juosvasis minkštūnis — Melanoleuca turrita (Fr.) Singer
 Šuniškoji poniabudė — Mutinus caninus (Huds.) Fr.
 Smiltyninis ausūnis — Peziza ammophila Durrieu et Mont.
 Hadriano poniabudė — Phallus hadriani Vent.
 Ąžuolinis pintenis — Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.
 Порфировик красноспоровый — Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hök) E.-J. Gilbert
 Dubioji laibė — Pseudoomphalina compressipes (Peck) Singer
 Gyslotoji krempliabudė — Rhodotus palmatus (Bull.) Maire
 Šiurkštusis grybliežuvis — Trichoglossum hirsutum (Fr.) Boud.
 Aitrusis baltikas — Tricholoma sciodes (Pers.) Martin

2(V)
 Dulkančioji krenklė — Asterophora lycoperdoides (Bull.) Gray
 Pilkoji baravykpintė — Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer
 Боровик бронзовый — Boletus aereus Bull.
 Боровик Фехтнера — Boletus fechtneri Velen.
 Ryškioji gražiataurė — Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.
 Лисичка серая — Cantharellus cinereus (Pers.) Fr.
 Lazdyninis kelmenis — Dichomitus campestris (Quél.) Domański et Orlicz
 Энтолома седая — Entoloma incanum (Fr.) Hesler
 Melsvoji gijabudė — Entoloma madidum (Fr.) Gillet
 Trogo virvuotė — Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer
 Apskritasporis bobausis — Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.
 Rausvoji šeriapintė — Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden
 Млечник острейший — Lactarius acerrimus Britzelm.
 Млечник бурый — Lactarius lignyotus Fr.
 Грабовик — Leccinum carpini (R. Schulz.) M. M. Moser ex D. A. Reid
 Kelminis žalialakštis — Melanophyllum eyrei (Massee) Singer
 Отидея ослиная — Otidea onotica (Pers.) Fuckel
 Tamsiarudė kempinė — Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin
 Трутовик зонтичный — Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
 Medūzgalvė trapiabudė — Psathyrella caput — medusae (Fr.) Konrad et Maubl.
 Auksaspalvis šakočius — Ramaria aurea (Schaeff.) Ouél.
 Salierinis baltikas — Tricholoma apium Jul. Schäff.
 Bačo baltikas — Tricholoma batschii Gulden
 Моховик паразитный — Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.

3(R)
 Dvisluoksnis vingiaporis — Abortiporus biennis (Bull.) Singer
 Дубовик крапчатый — Boletus erythropus Pers.
 Melsvoji balteklė — Calocybe ionides (Bull.) Donk
 Клавариадельфус пестиковый — Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk
 Печёночница обыкновенная — Fistulina hepatica (Schaeff.) With.
 Rausvoji pintainė — Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst.
 Трутовик лакированный — Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
 Грифола курчавая — Grifola frondosa (Dicks.) Gray
 Krokinis minkštenis — Hapalopilus croceus (Pers.) Donk
 Ежовик коралловидный — Hericium coralloides (Scop.) Pers.
 Гигрофор сыроежковый — Hygrophorus russula (Fr.) Kauffman
 Ąžuolinis skylenis — Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill
 Головач гигантский — Langermannia gigantea (Batsch) Rostk.
 Сморчок полусвободный — Morchella semilibera DC. (Puslaisvis briedžiukas)
 Vientisasis skylutis — Perenniporia medulla — panis (Jacq.) Donk
 Plunksninis raukšliagrybis — Phlebia centrifuga P. Karst
 Skaisčioji raudonpintė — Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
 Сыроежка золотистая — Russula aurata (With.) Fr.
 Спарассис курчавый — Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
 Putlioji odapintė — Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.
 Траметес горбатый — Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
 Kvapnioji kempė — Trametes suaveolens (L.) Fr.
 Урнула бокальчатая — Urnula craterium (Schwein.) Fr.
 Шапочка сморчковая — Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.
 Шапочка коническая — Verpa conica (O. F. Müll.) Sw.
 Моховик красный — Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.
 Ксилоболюс панцирный — Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

4(I)
 Шампиньон августовский — Agaricus augustus Fr.
 Шампиньон большой лесной — Agaricus langei (F.H.Møller et Jul. Schäff.) Maire
 Альбатреллус сливающийся — Albatrellus confluens (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar
 Звездовик четырёхлопастный — Geastrum quadrifidum DC.
 Didysis žvaigždulis — Geastrum triplex Jungh.
 Stambioji karteklė — Gymnopilus spectabilis sensu A. H. Smith
 Tiulianių hidnotrija — Hydnotrya tulasnei Berk. et Broome
 Ежовик рыжеющий — Hydnum rufescens Pers.
 Juosvoji guotė — Hygrophorus atramentosus Secr. ex H. Haas et Haller
 Purpurinė guotė — Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.
 Груздь синеющий — Lactarius repraesentaneus Britzelm.
 Груздь настоящий — Lactarius resimus (Fr.) Fr.
 Груздь жёлтый — Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.
 Груздь красно-коричневый — Lactarius volemus (Fr.) Fr.
 Atskiroji lentarija — Lentaria byssiseda Corner
 Meškinis dantūnėlis — Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner
 Lapinis dantūnėlis — Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner et Maire
 Baltoji žvynabudėlė — Lepiota alba (Bres.) Sacc.
 Kiunerio žvynabudėlė — Lepiota kuehneri Huijsman
 Pilkšvarudė stirnabudė — Lepista luscina (Fr.) Singer
 Melsvakotė stirnabudė — Lepista personata (Fr.) Cooke
 Gumbuotasis baltnuosėdis — Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.) Singer
 Чесночник большой — Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr.
 Kvapusis skiautenis — Panus suavissimus (Fr.) Singer
 Švytruojančioji minkštapintė — Physisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.
 Baltoji skydabudė — Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm.
 Raukšlėtasis trimitėlis — Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner
 Пикнопорус киноварно-красный — Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.
 Kvapioji ūmėdė — Russula grata Britzelm.
 Plaušabudinis baltikas — Tricholoma inocyboides Corner
 Kislusis elniagrybis — Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

Лишайники 

0(Ex)
 Rudoji blakstienė — Anaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon
 Išcentrinis kežas — Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale
 Šeriuotoji žiovenė — Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.
 Putlioji šiurė — Cladonia turgida Hoffm.
 Juostinis plynkežis — Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique
 Užlinkusioji nefroma — Nephroma resupinatum (L.) Ach.
 Karpuotoji meškapėdė — Peltigera aphthosa (L.) Willd.
 Gyslotoji meškapėdė — Peltigera venosa (L.) Hoffm.
 Baltagyslė meškapėdė — Peltigera degenii Gyeln.
 Standusis taškuotkežis — Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog
 Akytoji solorina — Solorina spongiosa (Ach.) Anzi
 Glotnioji kedenė — Usnea glabrata (Ach.) Vain.

1(E)
 Ąžuolinė baktrospora — Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.
 Žaliagalvė taurenė — Calicium adspersum Pers.
 Ąžuolinė taurenė — Calicium quercinum Pers.
 Melsvoji žiovenė — Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
 Lieknoji žiovenė — Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell
 Kupstinė šiurė — Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
 Parazitinė šiurė — Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
 Glebioji gleiviakerpė — Collema flaccidum (Ach.) Ach.
 Pilkoji miltpuodė — Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.
 Geltonoji miltpuodė — Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.
 Skėtrioji briedragė — Evernia divaricata (L.) Ach.
 Kintančioji briedragė — Evernia mesomorpha Nyl.
 Flotovo gijalekta — Gyalecta flotowii Körb.
 Guobinė gijalekta — Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
 Šilinė puvėseklė — Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
 Latakinis gleivytis — Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks
 Adatiškasis gleivytis — Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold
 Diskinė plokštkerpė — Lopadium disciforme (Flot.) Kullhem
 Smulkialakštis juodkežis — Melanelia panniformis (Nyl.) Essl.
 Kraujaspalvis mikoblastas — Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
 Miltuotoji nefroma — Nephroma parile (Ach.) Ach.
 Gulsčioji meškapėdė — Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
 Ponašakė ramalina — Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.
 Tamsioji brylytė — Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et Middelb.
 Miltuotoji brylytė — Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.
 Šviesiagalvė brylytė — Sclerophora peronella (Ach.) Tibell
 Dantytoji telotrema — Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
 Ruduojančioji kedenė — Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen
 Šiurkščioji kedenė — Usnea scabrata Nyl.
 Mužo auksakežis — Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietrich.) Hale

2(V)
 Dviguboji artonija — Arthonia didyma Körb.
 Baltakraštė artonija — Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.
 Vyninė artonija — Arthonia vinosa Leight.
 Žalsvoji kežytė — Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.
 Raukšlėtasis geltonkežis — Flavoparmelia caperata (L.) Hale
 Gūbriuotoji pūsliakerpė — Lasallia pustulata (L.) Mérat
 Blyškioji lekanora — Lecanora albella (Pers.) Ach.
 Kerpiškasis gleivytis — Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
 Лобария лёгочная — Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
 Skylėtoji menegacija — Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
 Žvynuotoji meškapėdė — Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.)
 Raudonvidurė žiauberuotė — Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg
 Juodai žaliasis rizokarpas — Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.
 Suodinoji saitakerpė — Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
 Daugialakštė saitakerpė — Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.

3(R)
 Žalsvoji žiovenė — Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg.
 Кладония листоватая — Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
 Samaninis diplošistis — Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.
 Alksninė hipotrachina — Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale
 Skylėtoji spuoguotė — Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
 Baltijinė ramalina — Ramalina baltica Lettau

Примечания

Ссылки 
 raudonojiknyga.lt / Lietuvos Raudonoji Knyga / The Red List of Lithuania
 am.lt / Leidinys «Lietuvos raudonoji knyga», 2007 | 2010-02-22
 lrs.lt / Sąrašo taisymai (2007)
 lrs.lt / Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašas (2007)
 lrytas.lt / lrytas.lt: Naujoji Lietuvos raudonoji knyga vis storėja (2007)
 iucn.org Lithuania’s biodiversity at risk. A call for action.

Красные книги

Энциклопедии на литовском языке